Ekonomijana je knjižnica Ekonomski fakultet u Osijeku.

Povijest 

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku osnovana je 31. svibnja 1961., a ime Ekonomijana ponijela je 2021. godine povodom proslave 60 godina rada. 

Ekonomijana je istoimeni naziv za nakladničku cjelinu Ekonomskog fakuleta u Osijeku. Nakladnička cjelina Ekonomijana uspostavljena je 31. svibnja 2021. godine.

Vanjske poveznice 

Ekonomijana - knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

 Ave, OsEconomia! (Jasna Horvat, 2021. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku) - spomenica objavljena povodom šezdesete obljetnice

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakulteti u Hrvatskoj
Ekonomska učilišta
Ekonomski fakultet u Osijeku